

Томчиці — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Томчиці — село в гміні Моґельниця Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Томчиці — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Томчиці — село в гміні Ґоланьч Вонґровецького повіту Великопольського воєводства